Football League Championship 2022/2023 jest 19. sezonem drugiej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn w Anglii. Z Premier League spadły zespoły Burnley, Watford oraz Norwich City. W sezonie jest trzech beniaminków Wigan Athletic, Rotherham United oraz Sunderland. Udział wezmą 24 drużyny.

Drużyny

Stadiony

Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy

Zmiany trenerów

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło: strona BBC Sport.

Hattricki

Przypisy 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii